Дми́трий Ду́дарев:
 Дударев, Дмитрий Александрович (1890—1960) — украинский советский актёр, режиссёр.
 Дударев, Дмитрий Викторович (род. 1976) — казахстанский хоккеист.